Zkratka TTL má více významů:
 TTL (logika) – třída (způsob provedení) logiky digitálních integrovaných obvodů
 Through-the-lens – způsob měření použitý u fotoaparátu
 Time to live – parametr životnosti paketů protokolu IP